Zinc (Arkansas)
Zinc  — Zinco em inglês
DJ Zinc
Zinc (emulador) — emulador de jogos para as placas de arcade modelos ZN1 e ZN2 da Sony, System 11

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de tecnologia